Cette page contient les pages d'homonymie de Caractère et Caractères.

Caractère peut désigner :

 Psychologie 
 caractère, en psychologie, la manière dont une personne va réagir dans une situation donnée.

 Linguistique et typographie 
 caractère, un signe graphique d'un système d'écriture, ou une petite pièce imprimant un caractère en typographie.
 caractère, un ensemble de glyphes de la même famille ;
 caractère, en informatique, un type de données permettant la représentation des caractères typographiques.

 Biologie 
 caractère, en biologie, un élément de la description du génotype ou du phénotype d'un être vivant ou d'une espèce en biologie.

 Culture 
 caractère, en musique, la façon d'interpréter une pièce musicale, indépendamment des indications concernant le rythme et l'intonation.
 caractère, un ensemble des traits physiques, psychologiques et moraux d'un personnage au théâtre ;

 Mathématiques 
 Caractère sur un groupe, un morphisme de groupes du groupe (éventuellement fini) dans ℂ*. Un cas particulier est donné par le caractère de Dirichlet, qui en théorie algébrique des nombres se généralise en le caractère de Hecke.
 Caractère d'une représentation d'un groupe, la fonction trace appliquée sur les endomorphismes représentés par les éléments du groupe (éventuellement fini). Le caractère sur un groupe est un cas particulier de caractère d'une représentation de groupe de degré 1.
 Caractère de Chern, en géométrie algébrique.

 Œuvres 
 Les Caractères, une œuvre moraliste de Théophraste (vers 319 av. J.-C.) ;
 Les Caractères, une œuvre de Jean de La Bruyère (1688) inspirée de Théophraste ;
 Caractères, un magazine télévisé littéraire français ;
 Caractère, un mensuel spécialisé dans l'imprimerie ;
 Caractère, le deuxième album de Joyce Jonathan, paru en 2013.
 Éditions Caractères, un éditeur français.
 La Revue Caractère, revue littéraire étudiante de l'Université du Québec à Rimouski.

 Autres 
 Caractère, désignation de titres honorifiques non rémunérés en Prusse et dans l'Empire allemand.